Pitelka ist der Familienname folgender Personen:

 Frank A. Pitelka (1916–2003), US-amerikanischer Ornithologe und Ökologe
 Louis Frank Pitelka (* 1947), US-amerikanischer Pflanzenökologe